Cherville ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 3,76 km² und  Einwohner (). 

Nachbargemeinden sind: Jâlons, Champigneul-Champagne und Athis.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Basle

Weblinks 

 
Ort in Grand Est